Mummel steht für:

 eine Seerose (Pflanze), siehe Gelbe Teichmummel und Weiße Seerose (Nixblume); siehe auch Mummelsee
 einen Fluss im Riesengebirge (Tschechien), siehe Mumlava
 eine Sagengestalt (Nixe); siehe Mummelsee#Name